

Села 
 Благодатне — Кіровоградська область, Кропивницький район, Гурівська сільська громада (в минулому — Долинський район)
 Благодатне — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада (в минулому — Бобринецький район)